Финал Лиги чемпионов УЕФА 1995 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1994/95, 40-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 3-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 24 мая 1995 года, на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. В матче встретились нидерландский «Аякс» и итальянский «Милан». В присутствии 49 730 зрителей голландский клуб «Аякс» взял верх над итальянским «Миланом» со счётом 1:0, единственный гол на 84-й минуте забил голландец Патрик Клюйверт. Впервые финал Лиги чемпионов транслировался по телеканалам, не входящим в Европейский вещательный союз. Также впервые в финале игроки вышли в футболках с эмблемами основных спонсоров команд-участниц.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1994/1995

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1995
Лига чемпионов
Май 1995 года
Лига чемпионов 1995
Спорт в Австрии в 1995 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии
События 24 мая
Спорт в Италии в 1995 году
Спорт в Нидерландах в 1995 году
Лига чемпионов УЕФА 1994/1995